Hofburg heißen:

 Hofburg, kaiserliche Residenz zu Wien, Österreich
 Hofburg (Alten-Buseck), abgegangene Burg in Alten-Buseck (Buseck), Landkreis Gießen, Hessen, Deutschland
 Hofburg (Brixen), Residenz der Fürstbischofe in Brixen, Südtirol, Italien
 Hofburg (Innsbruck), kaiserliche Residenz in Innsbruck, Österreich
 Münchner Residenz, königliche Residenz in kreisfreier Stadt München, Deutschland

Hofburg bezeichnet:
 Als Metonymie das Amt des österreichischen Bundespräsidenten

Siehe auch:
 Hofberg